puede referirse a:

 Kamikaze, pilotos suicidas japoneses de la Segunda Guerra Mundial.
 Kamikaze (tifón), tifón que hizo fracasar las invasiones mongolas de Kublai Kan a Japón en 1274 y 1281.
 Kamikaze (cóctel), bebida alcohólica compuesta de vodka y triple sec.
 Kamikaze (atracción), atracción que se encuentra en ferias y parques de atracciones.
 Kamikaze (película), película española dirigida por Álex Pina.
 Kamikaze (avión récord de 1937), el primer avión japonés en volar desde Japón hasta Europa.

Buques
 Clase Kamikaze, clase de destructores de la Armada Imperial Japonesa del año 1905.
 El Kamikaze, primer destructor en portar ese nombre, perteneciente a la Clase Kamikaze de 1905.
 Clase Kamikaze, clase de destructores de la Armada Imperial Japonesa del año 1922.
 El Kamikaze, destructor líder de la Clase Kamikaze de 1922.

Música
 Kamikaze (1982), álbum de Luis Alberto Spinetta.
 Kamikaze (1982), canción de Luis Alberto Spinetta que aparece en el álbum del mismo nombre.
 Kamikaze, banda de heavy metal de Argentina de la década de 1980.
 Kamikaze (2018), álbum de Eminem.
 Kamikaze, primer sencillo promocional del álbum Gato negro, Dragón rojo de los españoles Amaral.
 Kamikaze, canción del LP Stories from the City, Stories from the sea, de PJ Harvey.
 Kamikaze, canción de la cantante danesa MØ.
 Kamikaze, MC madrileño miembro de El Club de los Poetas Violentos.
 Kamikaze, canción y sencillo del grupo japonés D'espairsRay.
 Kamikaze, tema de la banda española de heavy metal Barón Rojo que aparece en el álbum No va más.
 Kamakazi, canción del grupo estadounidense Blind Illusion que aparece en su primer álbum .
 Kamikaze, canción del cantante venezolano Lasso.